Room Factory — украинский проект на видеохостинге YouTube.

В феврале 2018 года проект был (вместе с Еленой Шейдлиной, Катей Адушкиной, Gary (Германом Черных) и Сашей Айс) номинирован на премию Nickelodeon Kids’ Choice Award в категории «Любимая интернет-звезда российских зрителей», но на мартовской церемонии приз ушёл Герману Черных.

28 сентября 2019 года было объявлено, что Анастасия Ленская покидает проект. Ещё раньше проект покинул Иван Поплужный.

Летом 2020 года вскоре из проекта покинул Михаил Шевчук. Таким образом, на канале остались Максим Старосвитский и Ксения Бакало.

3 июля 2022 года на канале Room Factory был выпущен ранее неизданный ролик который должен был выйти еще 25 февраля 2022 года.

Премии и номинации

Примечания

Ссылки 
 

Каналы на YouTube
Партнёры Yoola